Stephen Huss e Wesley Moodie hanno battuto in finale Bob Bryan e Mike Bryan 7-64, 6-3, 6-72, 6-3.

Teste di serie

  Jonas Björkman /  Maks Mirny (semifinale)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Mark Knowles /  Michaël Llodra (quarti di finale)
  Wayne Black /  Kevin Ullyett (semifinali)
  Leander Paes /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
  Mahesh Bhupathi /  Todd Woodbridge (secondo turno)
  Wayne Arthurs /  Paul Hanley (primo turno)
  Simon Aspelin /  Todd Perry (primo turno)

  František Čermák /  Leoš Friedl (terzo turno)
  Martin Damm /  Mariano Hood (secondo turno)
  Cyril Suk /  Pavel Vízner (terzo turno)
  Fernando González /  Nicolás Massú (secondo turno)
  Julian Knowle /  Jürgen Melzer (terzo turno)
  Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (terzo turno)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (terzo turno)
  Yves Allegro /  Michael Kohlmann (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note
 

Torneo di Wimbledon 2005
ATP Tour 2005